Pistolet szybkostrzelny 25 m mężczyzn to konkurencja rozegrana w dniach 15 - 16 sierpnia 2008 roku. Zawody składały się z dwóch rund: kwalifikacyjnej rozegranej w dniu 15 sierpnia i finałowej rozegranej 16 sierpnia.

Runda kwalifikacyjna 
W kwalifikacjach wystąpiło 19 zawodników. Każdy z nich oddał 60 strzałów podzielonych na dwie serie po 30 strzałów. Każda część jest podzielona na 6 serii po 5 strzałów: dwie serie 8-sekundowe, dwie 6-sekundowe, dwie 4-sekundowe. W każdej serii strzelec oddaje jeden strzał do każdej z pięciu tarcz w ograniczanym dla serii czasie. Strzały są punktowane od 1 do 10 pkt. Do rundy finałowej zakwalifikowało się 6 najlepszych zawodników.

−2p 2 punkty odjęte (za naruszenie przepisów); DQ Dyskwalifikacja (naruszenie przepisów);  OR Rekord olimpijski – Q Kwalifikacja do finału; R1 runda 1; R2 runda 2

Runda finałowa 
Finałowa seria liczyła 20 strzałów  (4 serie po 5 strzałów) dla każdego uczestnika w rundzie 4 sekundowej. Ostateczny wynik to łączna liczba punktów uzyskana przez poszczególnych zawodników w rundzie kwalifikacyjnej i finałowej. Złoty medalista Ołeksandr Petriw wynikiem 780,2 pkt ustanowił rekord olimpijski.

OR Rekord olimpijski

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008